Схеней — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Афаманта и Фемисто.
 (23383) Схеней — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.